Insula Taberei de Vară () este un serial animat american de televiziune creat de Julia Pott și produs de Cartoon Network Studios. A avut premiera pe 20 iulie 2018 pe canalul Cartoon Network. Serialul prezintă aventurile episodice ale lui Oscar și Aricel, ambii frecventând locul titular.

Prima jumătate a primului sezon, lung de 20 de episoade, au fost difuzate în Statele Unite pe Cartoon Network și Boomerang în cadrul unui maraton de 48 de ore pentru un întreg weekend, iar a doua jumătate a sezonului 1, următoarele 20 de episoade, au fost difuzate pe 23 iunie 2019. Sezoanele 2–5 au fost lansate în schimb pe HBO Max în intervale de aproximativ șase luni din iunie 2020 până în decembrie 2021. Al șaselea și ultimul sezon a fost plănuit pentru lansare în 2023 pe HBO Max, dar a fost scos de pe streamer fără știrea creatoarei serialului, Julia Pott, dar însă va fi difuzat pe Cartoon Network.

Serialul a avut un episod crossover de Halloween cu Aventurile fraților ursuleți care a avut premiera pe 8 octombrie 2022.

Premiera in România a fost pe 10 decembrie 2018 pe canalul Cartoon Network.

Personaje

Principale
Oscar Peltzer – un elefant căruia îi plac aventurile, pijamalele și să vorbească cu Luna despre sentimentele sale. Nu e nerăbdător să crească mare, dar e curajos și un prieten fidel - mai ales bunei sale amice Aricel. Oscar e curios din fire și poate fi găsit adesea explorând insula și ajutând creaturile ciudate care trăiesc acolo!
Aricel – prietena cea mai bună a lui Oscar, o vegetariană bună la carte, care s-ar putea să fie vârcolac pe ascuns (șșș!). Vrea să se facă om de știință când crește mare, deci o insulă plină de creaturi misterioase și magie e exact ce-și dorea!
Susie McCallister – e consilieră șefă. E vanitoasă, își dă aere de șefă și e vrăjitoare! Când nu își folosește puterile magice ca să-și ușureze viața, le-o îngreunează ca prin magie pe cea a copiilor din tabără
Alice Fefferman
Betsy Spellman
Max – un copil super relaxat și cool, bun prieten cu Oscar și Aricel. Uneori cam exagerează cu fițele lui, dar e un tip de treabă, gata oricând să te ajute la nevoie (asta, dacă nu doarme sau n-a uitat).

Secundare
Pajamas
Pepper
Lucy
Oliver
Alexa
Lem
Shark
Howard
Ava
Mortimer
Blanche
Melvin
Margot
Freddie
Itsadee
The Sun
The Moon
Monster Under the Bed
Sue Peltzer
Andy Peltzer
Saxophone
Puddle
Ghost the Boy
Cinnamon Raisin Toast
Popular Banana Split
Jimjams
Ramona
The Were-wolf Queen
Invisivisor
Invisivisette

Episoade

Referințe

Legături externe 
 

Seriale de televiziune din 2018
Seriale de animație
Cartoon Network
Desene animate